Ла Негра има више значења:

 Ла Негра, Ла Негрона (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Негра (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Негра (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Негра (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Негра (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику